Прослу́шивание (от прослу́шать):
 Прослушивание — выслушивание от начала до конца или в течение времени.
 Прослушивание (жарг. прослушка) — неоднократное подслушивание разговоров по средствам связи (см. Тайна связи и прослушивание телефонных переговоров).
 Прослушивание — творческий конкурс исполнителей при поступлении в образовательное учреждение или организацию.